Спортсмен года в Финляндии () — самая престижная отечественная премия в области спорта в Финляндии, присуждаемая с 1947 года. До 2008 года женщин и мужчин награждали отдельно.

Спортсмен года

Примечания 

Спортсмены года Финляндии